Лейбин — еврейская фамилия. Известные носители:
 Лейбин, Валерий Моисеевич (род. 1942) — философ и психоаналитик, педагог.
 Лейбин, Виталий Эдуардович (род. 1972) — российский журналист.